Transponering kan avse: 

  Transponering – vänder på ordningen i en produkt av matriser, se transponat
 Transponering (musik) – flyttar en fras, del av stycke eller hela verk uppåt eller nedåt i tonhöjd
 Transponering – en process inom europeisk unionsrätt, se införlivande av direktiv